Das Barcelona Ladies Open 2009 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. April 2009 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Barcelona